Oeste americano puede referirse a:
 Oeste de Estados Unidos, la parte de dicho país situada más al oeste.
 Lejano Oeste, periodo histórico de expansión de la frontera de los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX.